Alf Johansson kan syfta på:

 Alf Johansson (nationalekonom) (1901–1981), generaldirektör, professor och bostadspolitisk expert 
 Alf O. Johansson (1940–2013), svensk ekonomisk historiker
 Alf W. Johansson (född 1940), svensk historiker
 Alf Johansson (politiker) (född 1942), landstingspolitiker i Landstinget i Dalarna (s)